Khambhat (früher Cambay) ist der Name folgender Orte:
 Khambhat (Stadt), ein Ort im indischen Bundesstaat Gujarat
 Cambay (Staat), früherer indischer Fürstenstaat

Siehe auch:
 Golf von Khambhat